Серо дел Плумахе има више значења:

 Серо дел Плумахе (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо дел Плумахе (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику